

Кулідж — місто, штат Аризона
 Кулідж — місто, штат Джорджія
 Кулідж — місто, штат Канзас
 Кулідж — місто, штат Техас